moneta – metalowy znak pieniężny
 Monety – film
 2 miejscowości w Polsce: 
 Monety – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Kowale Oleckie 
 Monety – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Biała Piska

Zobacz też: Konopki-Monety